Кадаре () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кадаре, Исмаил (род. 1936) — албанский прозаик и поэт.
 Кадаре, Хелена (род. 1943) — албанская писательница.
 См. также 
 Кадар